Беран — фамилия.

Известные носители:

 Беран, Иосиф (1841 — ?) — чешский писатель и энциклопедист.
 Беран, Иржи (род. 1982) — чешский фехтовальщик на шпагах.
 Беран, Йозеф (1888 — 1969) — архиепископ Праги, кардинал.
Беран, Криста (1922 — 1992) — австрийская жительница, получившая звание «Праведник народов мира» 
Беран, Лайош (1882 — 1943) — венгерский скульптор и медальер.
 Беран, Рудольф (1887—1954) — премьер-министр Чехословакии.
 Беран, Эмерик (1868 — 1940) — словенский композитор, виолончелист и педагог чешского происхождения.

Примечания